Vajnachen
 Vajnach (taal)